Город Калининград, административный центр одноимённой области, делится на 3 внутригородских административных района. 

Районы города как внутригородские административно-территориальные единицы не являются муниципальными образованиями.

В рамках административно-территориального устройства, Калининград является городом областного значения.

В рамках местного самоуправления, город составляет единое муниципальное образование город Калининград со статусом городского округа.

Районы города 

В состав города входят несколько посёлков и отдалённых районов: Чкаловск, посёлок имени Александра Космодемьянского, Прибрежный, Борисово и др. Каждый из них относится к одному из трёх административных районов города.

История 

Довоенные названия городских районов (например Хуфен, Юдиттен и др.) сейчас малоизвестны. Наиболее употребимыми остались только названия Шпандин(ен), Кальген, Понарт, Микраш.

Основа нынешнего административно-территориального деления города была заложена в конце войны, сразу после того как в начале апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта провели Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и городом. Накануне штурма территория Кёнигсберга была поделена на 5 районов и для каждого была создана районная военная комендатура. Военные комендатуры начинали свою работу сразу же по мере захвата отдельных районов города. После взятия город находился под управлением Военного совета 3-го Белорусского фронта. В мае 1945 года город был поделён на восемь районов, для управления каждым было создано восемь комендатур. Комендатуры были пронумерованы. Районы, в свою очередь, были разбиты на участки, которые возглавляли старосты из числа немецкого населения.

В апреле 1946 года, во время перехода города под гражданское управление, комендатуры были преобразованы в районы. Поначалу районы также не имели названий, а различались по номерам. Через год районы были укрупнены и получили собственные названия. 21 июня 1947 году вышел приказ № 250 городского управления, в соответствии с которым было образовано четыре городских района: Балтийский, Ленинградский, Московский и Сталинградский (5 ноября 1961 переименован в Октябрьский).

В январе 1952 года образован Центральный район, в состав которого вошла часть территории Сталинградского района.

С 1952 года по 2009 год город делился на пять административных районов. Кроме имеющихся, существовало ещё два: Балтийский и Октябрьский. 29 июня 2009 года решениями окружного Совета депутатов города Калининграда № 140 и № 141 территория ликвидированных Балтийского и Октябрьского районов вошла в состав соответственно Московского и Центрального районов.

Примечания